Extended play, format d'enregistrament de duració entre el single i el llarga durada
 Europa Press, agència de notícies espanyola fundada el 1957
 Educació primària
 Enllumenat públic